San Cristóbal Ecatepec, een plaats in de Mexicaanse deelstaat Mexico
Ecatepec de Morelos (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Mexico
Santa María Ecatepec, een plaats in de Mexicaanse deelstaat Oaxaca